Les élections cantonales françaises de 1901 ont eu lieu les  et .

Assemblée départementale sortante

Assemblée départementale élue

Résultats par canton

Canton de Brest-1 
 
*sortant

Canton d'Ouessant 

*sortant

Canton de Lesneven 

Alfred Lunven (Conserv), est mort en 1897. Louis Soubigou (Rallié) est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Ploudiry 

*sortant

Canton de Saint-Renan 

*sortant

Canton de Landerneau 

*sortant

Canton de Plogastel-Saint-Germain 

*sortant

Canton de Quimper 

Joseph Astor (Prog.), ne se représente pas.

*sortant

Canton de Briec 

Pierre-Paul de la Grandrière (Réact), ne se représente pas.

*sortant

Canton de Scaër 

*sortant

Canton de Douarnenez 

Jean-Baptiste Le Batard (Prog.) est mort en 1896. Henri Damey (Prog.) est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Morlaix 

Prosper Estrade (Prog.) élu en 1895 est mort en 1898. Alexandre Bodros (Prog.) a été élu à la suite de la partielle; il ne se représente pas en 1901.

*sortant

Canton de Sizun 

*sortant

Canton de Taulé 

*sortant

Canton de Plouigneau 

Gaston de Guerdavid (Conserv) ne se représente pas. 

*sortant

Canton de Châteaulin 

Corentin Halléguen (Prog.) est mort en 1899. Armand Gassis (Prog.) est élu lors de la partielle.

*sortant

Canton de Châteauneuf-du-Faou 

*sortant

Canton d'Huelgoat 

*sortant

Canton du Faou 

Hippolyte Caurant (Prog.) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Quimperlé 

Sosthène David (Prog.) ne se représente pas.

*sortant

Canton de Landivisiau 

*sortant

Canton de Pont-Aven 

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements du Finistère
 Conseil général du Finistère
 Liste des cantons du Finistère
 Liste des communes du Finistère
 Liste des conseillers généraux du Finistère

Lien externe 
 Site du Conseil général du Finistère

1901